Caja Rural-Seguros RGA (UCI Team Kode: CRJ) er et spansk professionel kontinental cykelhold. Hovedsageligt er de sponsoret   af Grupo Caja Rural(en spansk bankkoncernen), holdet har blandt andet udmærket sig ved, flere gange at deltage i Spaniens største cykel løb Vuelta a España. Holdet blev grundlagt i 2010.

Ryttere

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

2019

Eksterne henvisninger 

Cykelhold